SDT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saidu Sharif (Pakistan)
 sdt – codice ISO 639-3 della lingua shuadit